

Селища:
 Широкий — Луганська область, Антрацитівський район
 Широкий — Луганська область, Щастинський район
Річка:
 Широкий — річка в межах Хустського району Закарпатської області, права притока Ріки

Інше:
 Широкий — залізнична платформа Ясинуватської дирекції Донецької залізниці
 Широкий — роз'їзд на дільниці Мерефа — Красноград Південної залізниці
 Широкий — заповідне урочище, Закарпатська область

Широкий — селище, Сусуманський район, Магаданська область

 Широкий Геннадій В'ячеславович (1969—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Широкий Сергій Петрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Широкий Феофан Сергійович (1894—1979) — генерал-майор авіації Збройних Сил СРСР.

Див. також 
 Широкий Берег
 Широкий Лан
 Широкий Луг
 Широкий Яр

Примітки